Hauterive kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Pinel-Hauterive – en kommun i departementet Lot-et-Garonne, 
 Hauterive-la-Fresse – en kommun i departementet Doubs, 
 Hauterive, Orne – en kommun i departementet Orne, 
 Hauterive, Yonne – en kommun i departementet Yonne, 
 Hauterive, Allier – en kommun i departementet Allier,

Schweiz 

 Hauterive, Fribourg, kommun, 
 Hauterive, Neuchâtel, kommun,